Litworowy Staw Gąsienicowy – w polskich Tatrach Wysokich
 Litworowy Staw Białowodzki – w słowackich Tatrach Wysokich